L'expression Oscars du cinéma 1968 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1968 et honorait des films sortis en 1967.

Pour les films sortis en 1968 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1969.